Ел Папачал има више значења:

 Ел Папачал (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Папачал (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Папачал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Папачал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику